Хосе Педро Балмаседа Паскал (; 2. април 1975) чилеанско-амерички је глумац. Истакао се улогом Оберина Мартела у четвртој сезони серије Игра престола (2014) и Хавијера Пење у серији Наркос (2015—2017). Од 2019. глуми насловног лика серије Мандалорац, а од 2023. Џоела у серији -{The Last of Us}-.

Биографија 
Рођен је 2. априла 1975. године у Сантијаго де Чилеу. Син је дејке психолошкиње Веронике Паскал Урете и лекара за плодност Хосеа Балмаседе Риере. Има старију сестру Хавијеру, млађег брата Николаса, те млађу сестру Лукс која је активисткиња за права трансродних особа. Течно говори енглески и шпански језик. Себе је називао агностиком и либералом.

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Амерички глумци
Чилеански глумци
Агностици
Активисти за права ЛГБТ+ особа